Гръцките цифри са бройна система използваща буквите от гръцката азбука. Известна е също като йонийска, милетска или александрийска, и в исторически план замества старата атическа бройна система, доминирала в Древна Гърция около 3 век пр.н.е.. В модерния гръцки език тези цифри се използват само за редни числителни, както и в случаи, в които другаде по света се използват римските цифри. За бройните числителни обаче в съвременния гръцки се използват арабските цифри.

Таблица 

 Алтернативно, подсекциите на ръкописите понякога са номерерирани с малки букви {αʹ. βʹ. γʹ. δʹ. εʹ. ϛʹ. ζʹ. ηʹ. θʹ.}
 В древния гръцки се използва мириадска нотация за числа по-големи от 9999, например ͵εωοεʹ за 1 755 875.

Вижте също 
 Гръцка азбука

Бройни системи